Burg Mühlberg steht für
Burg Mühlberg (Hohnstein), Sachsen
Burg Mühlberg (Pfalz), Rheinland-Pfalz
Mühlburg (Burg), auch Burg Mühlberg, Thüringen
Siehe auch:
 Ansitz Mülberg
 Burgstall Mühlberg
 Schloss Mühlberg
 Schloss Müllberg